Ca' Brusà ima više značenja:
 Ca' Brusà, Padova
 Ca' Brusà, Verona
 Ca' Brusà, Vicenza